ППР:
 Проект производства работ — документ, в котором детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства
 Планово-предупредительный ремонт
 Пиратская партия России
 Польская рабочая партия ()
 Партийно-политическая работа
 Партия пенсионеров России
 Пионерлагерь Пыльная Радуга — музыкальная группа